Kurdystan
 Kurdystan (region autonomiczny)
 Kurdystan (ostan)